Laatste Oordeel (Jheronimus Bosch, Brugge), een triptiek van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch in het Groeningemuseum in Brugge
 Laatste Oordeel (Jheronimus Bosch, Wenen), een drieluik van de zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch in de Academie van Beeldende Kunsten Wenen in Wenen